L'adjectif unitaire est employé :
 en mathématiques :
 anneau unitaire ;
 polynôme unitaire ;
 vecteur unitaire ;
 matrice unitaire et opérateur unitaire ;
 groupe unitaire et groupe spécial unitaire ;
 fraction unitaire ;
 diviseur unitaire et nombre unitairement parfait ;
 en physique :
 évolution unitaire ;
 en informatique, test unitaire ;
 en production télévisuelle, « un unitaire est une fiction unique ou composée de deux parties dont l’histoire est bouclée. »
 État unitaire ;
 .

Voir aussi